Absolutely Live puede referirse a:
 Absolutely Live, álbum de The Doors
 Absolutely Live, álbum de Toto
 Absolutely Live, álbum de Rod Stewart